Василий Петрович Ильин (8 января 1949, Лисий Нос, Ленинградская область — 21 сентября 2015) — советский гандболист, играл на позиции крайнего, олимпийский чемпион 1976 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1976).

Спортивная карьера 
Участник летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972) — 5 место. Победитель летних Игр в Монреале (1976).

Чемпион мира в ФРГ (1982), серебряный призёр мирового первенства в Дании (1978). В составе национальной сборной СССР провел 101 встречу, забросил 177 мячей, первый матч за сборную провел в 1970 году.

На клубном уровне выступал за клуб МАИ (Москва). Пятикратный чемпион СССР 1970—1972 годов и 1974—1975 годов. Обладатель Кубка СССР (1977). Победитель Кубка европейских чемпионов (1973), Кубка обладателей кубков ЕГФ (1977).

По завершении карьеры игрока, окончил Московскую государственную академию физической культуры, работал тренером, преподавателем.

Умер в 2015 году. Похоронен на Митинском кладбище.

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Выступления на Олимпийских играх
 Умер Василий Ильин

Гандболисты СССР
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Игроки ГК МАИ
Похороненные на Митинском кладбище